Tella bezeichnet

Orte
 Tella, das heutige Viranşehir, antike Stadt und Bischofssitz bei Aleppo und Edessa in Syrien
 Tella (Indien), ein Dorf in Indien
 Tella (Mali), eine Ortschaft in Mali
 Tella (Algerien), eine Ortschaft in Algerien
 Tella (Aragonien), eine Ortschaft in Provinz Huesca in der Region Aragonien in Spanien

 Personenname

 Johannes von Tella, 6. Jhd., Bischof von Tella
 Paul von Tella, 7. Jhd., syrisch-orthodoxer Bischof von Tella und Übersetzer der Syrohexapla
 Heli Rolando de Tella y Cantos (1888–1967), spanischer Offizier
 Torcuato Alfredo Sozio di Tella (1918–1976), argentinischer Manager und Diplomat
 Johanna Paasikangas-Tella (* 1974), finnische Schachspielerin

Weitere
 Tella (Getränk), ein alkoholisches Getränk aus Äthiopien und Eritrea
 Siam Di Tella, argentinisches Unternehmen

Siehe auch:
 Tela